Esistono più comuni francesi con questo nome

Mareuil – Charente
Mareuil – Dordogna